Annobónparadismonark (Terpsiphone smithii) är en fågel i familjen monarker inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Annobón i Guineabukten. Ofta behandlas den som en underart till rostbukig paradismonark (T. rufiventer).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Monarker (familj)
Fåglar i etiopiska regionen